IHU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ihu (Papua Nuova Guinea)